

Stati Uniti d'America
 Rosemont  – census-designated place della Contea di Sacramento, California
 Rosemont  – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 Rosemont  – villaggio della Contea di Frederick, Maryland

Altro
 Rosemont  – cavallo di razza purosangue, campione negli USA.